Криге — фамилия. Известные носители:

 Криге, Корне (род. 1975) — южноафриканский регбист замбийского происхождения.
 Криге, Эйс (1910—1987) — южноафриканский писатель, журналист, переводчик.
 Криге, Элис (род. 1954) — южноафриканская актриса, лауреат премии Лоуренса Оливье и «Сатурн».